Los eucinodontes o eucinodontos (Eucynodontia, "auténticos dientes de perro") son un clado de sinápsidos que incluye tanto a los mamíferos como a terápsidos no mamiferoides ("reptiles mamiferoides"). Contenía tanto especies carnívoras como herbívoras. Aparecieron en el Triásico Inferior o quizás el Pérmico Superior). Sin embargo, el término "eucinodonte" se suele utilizar informalmente para referirse únicamente a los eucinodontes prehistóricos no mamíferos.

Filogenia 
Cladograma de Liu y Olsen (2010):

Véase también 
Mamaliaformes

Referencias

Enlaces externos 
Mesozoic Eucynodonts

Cynodontia